Идрисса́ Гана́ Гейе (; ) — сенегальский футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Сенегала. Победитель Кубка африканских наций 2021. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В 2012 году принял участие в Олимпийских играх.

Ранние годы 
Гейе родился на окраине Дакара в многодетной семье. В детстве играл в футбол на пляже неподалёку от дома, а в 14 лет попал в академию «Институт Диамбарс», основателем которой является Патрик Виейра. По воспоминаниям игрока, в академию он попадал простым уличным парнем, который хотел играть в атаке, идти в дриблинг и забивать красивые голы. Но именно здесь к нему пришло понимание футбола.

В академии провёл 5 лет, затем ещё два года выступал в первой команде. Сначала редко попадал в заявку, но после смены тактической схемы с двумя опорниками стал важным игроком основы и даже получил капитанскую повязку. Вскоре Гейе получил предложение из Франции, которое, конечно принял.

Клубная карьера

«Лилль» 
В Европу Гейе приехал относительно поздно — на тот момент ему уже исполнилось 21 год. Попасть сразу в основу «Лилля» не сумел и два года отыграл в фарм-клубе. Выступал хорошо: 55 матчей и 2 гола. Перед сезоном 2010/11 получил новый контракт и был перевёден в основной состав.

Свои первые матчи за основу провёл в Лиге Европы, выйдя в стартовом составе против «Гента» и «Левски». Дебют в Лиге 1 состоялся 24 октября в матче против «Марселя» (1:3). 11 ноября провёл все 90 минут против «Кана» (5:2). Весной практически во всех матчах Лиги 1 выходил с замены. 12 мая 2011 года оказался в стартовом составе финала Кубка Франции против «Пари Сен-Жермен» (1:0). Несмотря на относительно малое количество времени, проведенного на поле, получил медали чемпиона Франции.

В следующем сезоне дебютировал в Лиге чемпионов — в матче против ЦСКА (2:2). В этом поединке получил перелом руки и вылетел на продолжительный срок. Следующим летом «Лилль» начал распродавать лидеров чемпионского состава, а Гейе застолбил место в стартовом составе. В сезоне 2013/14 он редко выпадал из стартового состава, а в следующем отыграл 37 матчей без замен. Гейе стал новым лидером команды, которая смогла вернуться на вершину турнирной таблицы, получив право представлять Францию в Лиге чемпионов. Игра «Лилля» в еврокубках была непродолжительной: уже в стыках команда проиграла «Порту» и отправилась в Лигу Европы.

«Астон Вилла» 
10 июля 2015 года перешёл в «Астон Виллу» за 9 миллионов фунтов. Контракт был подписан сроком на 4 года. Сообщалось, что Гейе очень хотел заполучить «Марсель», и руководство «Лилля» даже было готово пойти на сделку. Однако сам хавбек выбрал вариант с «львами».

Место в основе «Виллы» Гейе завоевал без проблем, однако клуб сенегальца не смог сохранить по итогам сезона своё место в Премьер-лиге, заняв последнее место в турнирной таблице. Гейе сыграл в 35 матчах, стал одним из лучших в отборах и перехватах.

«Эвертон» 
После вылета «Астон Виллы» Гейе получил множество предложений от клубов Премьер-лиги. Они были привлечены не только его игровыми качествами, но и заманчивой суммой отступных — 7,1 миллионов фунтов. Её можно было активировать только в случае вылета «львов» во второй дивизион. Сенегалец выбрал «Эвертон», во главе которого находился Рональд Куман. Он уже говорил с голландским специалистом, когда тот хотел переманить его из «Лилля» в «Саутгемптон». Дебютный сезон Гейе в «Эвертоне» получился успешным: 33 матча, 1 гол и 2 голевые передачи. По количеству отборов он превзошёл в том числе Н’Голо Канте, который к тому времени являлся одним из наиболее ярких опорников чемпионата в «Челси». «Эвертон» смог квалифицироваться в Лигу Европы. Однако в следующем сезоне ливерпульский коллектив стал проигрывать. Куман был уволен, на его место пришел Сэм Эллардайс, при котором команда играла в сугубо оборонительный футбол. Гейе снова сыграл в 33 матчах и забил 2 гола. Ещё три матча пропустил из-за красной карточки, которая стала для него первой в Англии.

В феврале 2018 года «Эвертон» продлил контракт с африканцем до 2022 года.

«Пари Сен-Жермен» 
30 июля 2019 года было объявлено о переходе полузащитника во французский «Пари Сен-Жермен» за 30 миллионов фунтов. В стане парижан дебютировал 25 августа 2019 года в матче 3-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». 5 октября 2019 года забил свой первый гол за «Пари Сен-Жермен». Это случилось в матче против клуба «Анже», который завершился победой парижан со счётом 4:0. Всего в сезоне 2019/20 принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах и стал победителем чемпионата Франции, Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также финалистом Лиги чемпионов.

В сезоне 2020/21 в составе «Пари Сен-Жермен» вновь стал обладателем Кубка Франции. Сам полузащитник в свой второй сезон в клубе вышел на поле в 44 матчах и отметился двумя забитыми голами. В сезоне 2021/22 в третий раз (второй раз в составе «ПСЖ») стал чемпионом Франции.

Возвращение в «Эвертон» 
1 сентября 2022 года о возвращении Гейе официально объявил английский клуб «Эвертон». Футболист подписал с мерсисайдским клубом контракт на два года.

Международная карьера 
Летом 2019 года Идрисса был вызван в состав своей национальной сборной на Кубок африканских наций в Египте. В матче 1/4 финала против Бенина забил единственный победный гол на 69-й минуте, который помог его сборной выйти в полуфинал.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого:  / 7 голов; , , 13 поражений.

Достижения

Командные 
 «Лилль»
 Победитель Чемпионата Франции: 2010/11
 Обладатель Кубка Франции: 2010/11

 «Пари Сен-Жермен»
 Победитель Чемпионата Франции (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Франции: 2022
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2019/20

 Сборная Сенегала
 Обладатель Кубка африканских наций: 2021

Личные 
 Символическая сборная Кубка африканских наций: 2019
 Команда года Африканской конфедерации футбола: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Диамбарс»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»